Abdelrahman Saidi – calciatore svedese
 Ali Saïdi-Sief – mezzofondista algerino
 Karim Saidi – ex calciatore tunisino